Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cibenda (Ciemas), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java
Cibenda (Cipongkor), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java
Cibenda (Parigi), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java